Вербецький Євген Миколайович (1937—2006) — кларнетист, народний артист Молдавської РСР.
 Вербецький Роман Васильович (1977—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Вербицький